Карло Кораццин (; родился 25 декабря 1971 года в Нью-Уэстминстере, Канада) — канадский футболист итальянского происхождения, нападающий известный по выступлениям за «Олдем Атлетик» и сборную Канады.

Обладатель Золотого Кубка КОНКАКАФ 2000 и лучший бомбардир этого турнира.

Клубная карьера 
Карло начал свою карьеру в 1992 году в команде «Виннипег Фьюри», с которой выиграл чемпионат Канады и стал одним из лучших бомбардиров, забив 10 голов в 24 матчах. В следующем сезоне он перешёл в «Ванкувер 86», но сыграл всего 24 и принял предложение от английского клуба «Кембридж Юнайтед», выступающего в Футбольной лиге Англии. За два с половиной года в клубе Кораццин провел более 100 матчей и забил около 40 мячей.

В 1996 году нападающий покинул «Кембридж Юнайтед» и в течение четырёх лет выступал за команды низших английских лиг «Плимут Аргайл» и «Нортгемптон Таун», где признавался футболистом года. «Нортгемптону» в сезоне 1999/00 Карло помог занять третье место во Второй Лиге Англии.

После удачного выступления на Золотом Кубке КОНКАКАФ в 2000 году, Карло подписал контракт с «Олдем Атлетик». В 2001 году в матче против «Рексема», Кораццин сделал покер (4 гола) и помог своё команде одержать победу 5-1. Он также забил победный гол в поединке Кубка Футбольной Лиги 2002/03, против «Вест Хэма».

В 2003 году Карло вернулся в Канаду, где три сезона отыграл за «Ванкувер Уайткэпс». Летом 2005 года Кораццин завершил карьеру.

Международная карьера 
1 июня 1994 года в матче против сборной Марокко Кораццин дебютировал в сборной Канады. В 1996 году Карло принял участие в розыгрыше Золотого кубка КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матчах против команд Бразилии и Гондураса. В поединке против гондурассцев Кораццин забил свой первый гол за национальную команду.

В 2000 году Карло стал победителем розыгрыша Золотого кубка КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матчах против команд Коста-Рики, Южной Кореи, Мексики, Тринидада и Тобаго и Колумбии. В поединке против костариканцев, мексиканцев и колумбийцев Кораццин забил четыре гола и стал лучшим бомбардиром турнира.

В 2001 году Карло принял участие в Кубке Конфедераций 2001 в Японии и Южной Корее. На турнире он сыграл в матчах против Японии, Бразилии и Камеруна.

В 2003 году Кораццин в третий раз принял участие в Золотом кубке КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матчах против сборных Коста-Рики и Кубы.

18 января 2004 года в товарищеском матче против сборной Барбадоса Кораццин забил свой последний мяч за национальную команду страны. 29 марта 2004 года в матче против сборной Коста-Рики Карло последний раз сыграл за сборную Канады.

За национальную команду он провел 59 матчей и забил 11 мячей, с этим результатом он занимает седьмое место среди Лучших бомбардиров сборной Канады за всю её историю.

Голы за сборную Канады

Достижения 

Командные

 «Виннипег Фьюри»
  Североамериканская футбольная лига — 1992

 «Нортгемптон Таун»
  Вторая Футбольная лига Англии — 1999/2000

Международные

 Канада
  Золотой кубок КОНКАКАФ — 2000
  Золотой кубок КОНКАКАФ — 2002

Индивидуальные

 Лучший Бомбардир Золотой кубок КОНКАКАФ — 2000

Примечания

Ссылки 
 
 
 Player profile - CanadaSoccer
 
 

Игроки сборной Канады по футболу
Футболисты Канады
Игроки ФК «Олдем Атлетик»
Игроки ФК «Плимут Аргайл»
Игроки ФК «Кембридж Юнайтед»
Игроки ФК «Нортгемптон Таун»